Чемпіонат Швейцарії з хокею 2007 — 96-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став «Давос» (28 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Четвірка найгірших команд у втішному раунді визначили команду, яка зіграє перехідні матчі проти чемпіона НЛБ.

Рекорд 

В неділю 14 січня 2007 року був встановлений новий європейський рекорд відвідуваності матчів національних чемпіонатів (всі квитки були розпродані майже за три дні) у матчі між клубами Лангнау Тайгерс та СК «Берн» (2:5) на Бернському футбольному стадіоні Стад де Суїсс, за матчем спостерігали 30076 глядачів. Попередній рекорд датується 1963 роком, коли зустрічались Фрелунда та ХК «Гетеборг», гра також проходила на відкритій ковзанці, за матчем спостерігали 23192 глядачів.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Давос» — ЦСК Лайонс 4:3 (2:3 ОТ; 1:3; 3:1; 2:5; 4:2; 3:1; 3:0)
 СК «Берн» — «Серветт-Женева» 4:1 (2:1; 3:2 4:2; 1:2; 7:3)
 «Цуг» — Рапперсвіль-Йона Лейкерс 4:3 (2:3; 3:4 ОТ; 1:4; 6:5 Б; 6:3; 5:1; 6:2)
 ХК «Лугано» — «Клотен Флаєрс» 2:4 (3:6; 2:3 ОТ; 8:1; 1:3; 5:3; 1:3)

Півфінали 
 СК «Берн» — «Цуг» 4:1 (4:0; 1:0; 4:0; 1:3; 4:0)
 «Давос» — «Клотен Флаєрс» 4:1 (5:0; 3:4; 4:3; 6:3; 3:1)

Фінал 
 «Давос» — СК «Берн» 4:3 (3:2; 0:4; 3:1; 2:3; 3:1; 2:3; 1:0)

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Плей-оф (втішний раунд)

1 раунд 
 Амбрі-Піотта — «Базель» 4:3 (3:2; 5:4 ОТ; 4:2; 2:3; 4:5 ОТ; 2:3; 5:1)
 ХК «Фрібур-Готтерон» — Лангнау Тайгерс 4:0 (6:3; 3:2; 4:3 ОТ; 4:3 Б)

2 раунд 
 Лангнау Тайгерс — «Базель» 2:4 (2:0; 3:4; 9:2; 0:4; 0:4; 2:3 ОТ)

Перехідні матчі с чемпіоном НЛБ 
 Лангнау Тайгерс — ХК «Біль» 4:1 (4:1, 5:2, 2:5, 6:1, 5:3)

Примітки

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2007 у швейцарському спорті